Alloeorhynchus är ett släkte av insekter. Alloeorhynchus ingår i familjen fältrovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fältrovskinnbaggar
Alloeorhynchus